Gunungapi oder Gunung Api, das indonesische Wort für „Vulkan“ bezeichnet:

 Gunungapi, eine alleinliegende Insel in der Bandasee mit ihrem Vulkan
 Gunungapi (Sangeang), ein Dorf auf Sangeang
 Banda Api, eine Insel und Vulkan der Banda-Inseln